Сюйреньская крепость — средневековая крепость, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма.
 Сюйрень — прежнее название железнодорожной станции Сирень.
 Сюйрень — историческое название посёлка Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.
 Биюк-Сюйрень — историческое название села Танковое в Бахчисарайском районе Крыма.
 Кучук-Сюйрень — историческое название села Малое Садовое в Бахчисарайском районе Крыма.